Грибно — топоним.

Населённые пункты 
 Грибно — деревня в Невельском районе Псковской области России.
 Грибно — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.

Водные объекты 
 Грибно — озеро в Невельском районе Псковской области России.
 Грибно — озеро в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.